Walnut Creek, Arizona
 Walnut Creek, Kalifornija